Nederland kent Inhuldigingsmedailles maar daar waar koningen gekroond werden ziet men Kroningsmedailles die vaak bij duizenden of tienduizenden worden verleend. Meestal staat het portret van de vorst op de voorzijde van de Herinneringsmedaille.

Zie bijvoorbeeld Herinneringsmedaille ter gelegenheid van de kroning van Hunne Majesteiten Koning George VI en Koningin Elizabeth van Groot-Brittannië.

Onderscheiding